Подорожка (устар. Подорожная) — река на острове Сахалин. Длина — 22 км. Площадь водосборного бассейна — 76 км².

Берёт начало от слияния рек Змеиная и Горная. Течёт с запада на восток. Впадает в озеро Тунайча на высоте 0,1 метра над уровнем моря. Ширина реки около устья — 25 метров, глубина — 2 метра.

Протекает по Корсаковскому городскому округу Сахалинской области.

Основные притоки — Сосновка, Ясная, Соседний, Забытая (левые), Растрепа (правый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу.

Код водного объекта — 20050000212118300005864.

Примечания 

Бассейн Тунайчи
Реки Корсаковского городского округа